Pedroso (Espanha) — município de La Rioja, Espanha
Pedroso de Acim — município de Cáceres, Espanha
Pedroso (Vila Nova de Gaia) — freguesia portuguesa
Batalha de Pedroso — travada em 1071, na qual morreu o conde Nuno Mendes de Portucale

Desambiguações de topônimos